Slavic Cup ist der Name folgender Wettbewerbe:

 Slavic Cup (Fußball), Fußballturnier 
 Slavic Cup (Rugby), Rugby-League-Wettbewerb
 Slavic Cup (Skilanglauf), Wettbewerbsserie im Skilanglauf
 Slavic Cup 2013, Einladungsturnier für Fußballnationalmannschaften der Frauen